Otradnoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Otradnoje (Leningrad), Stadt in der Oblast Leningrad
 Otradnoje (Moskau), Stadtteil von Moskau
 Otradnoje (Kaliningrad, Swetlogorsk), Kurort und Stadtteil von Swetlogorsk  in der Oblast Kaliningrad (bis 1947 Georgenswalde, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 von Dörfern:
 in der Region Altai:
 Otradnoje (Region Altai)
 in der Oblast Belgorod:
 Otradnoje (Belgorod), im Rajon Belgorod
 Otradnoje (Belgorod, Wolokonowka), im Rajon Wolokonowka
 in der Oblast Brjansk:
 Otradnoje (Brjansk), im Rajon Brjansk
 Otradnoje (Brjansk, Nowosybkow), im Rajon Nowosybkow
 in der Region Chabarowsk:
 Otradnoje (Chabarowsk)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Otradnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk (bis 1946 Karmitten, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Otradnoje (Kaliningrad, Osjorsk), im Rajon Osjorsk (bis 1938 Kunigehlen, 1938–1946 Stroppau, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Otradnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), im Rajon Tschernjachowsk (bis 1938 Blockinnen, 1938–1946 Blocken, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 [Otradnoje], im Kreis Neman (Groß Skattegirren, 1938–1946 Groschenweide, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen) [nicht mehr existent]
 [Otradnoje], im Rajon Krasnosnamensk (Patilszen, 1936–1938 Patilschen, 1938–1946 Insterwalde, Kreis Pillkallen (Schloßberg), Ostpreußen) [nicht mehr existent]
 in der Region Krasnodar:
 Otradnoje (Krasnodar)
 in der Oblast Kurgan:
 Otradnoje (Kurgan)
 in der Oblast Kursk:
 Otradnoje (Kursk, Pristen), im Rajon Pristen
 Otradnoje (Kursk, Solnzewo), im Rajon Solnzewo
 Otradnoje (Kursk, Tim), im Rajon Tim
 in der Oblast Leningrad:
 Otradnoje (Leningrad, Priosersk), im Rajon Priosersk
 Otradnoje (Leningrad, Slanzy), im Rajon Slanzy
 Otradnoje (Leningrad, Wyborg), im Rajon Wyborg
 in der Republik Mordwinien:
 Otradnoje (Mordwinien)
 in der Oblast Moskau:
 Otradnoje (Moskau, Krasnogorsk), Rajon Krasnogorsk
 in der Region Primorje:
 Otradnoje (Primorje)
 in der Oblast Pskow:
 Otradnoje (Pskow)
 in der Oblast Rostow:
 Otradnoje (Rostow)
 in der Oblast Sachalin:
 Otradnoje (Sachalin)
 in der Oblast Saratow:
 Otradnoje (Saratow)
 in der Oblast Twer:
 Otradnoje (Twer, Olenino), im Rajon Olenino
 Otradnoje (Twer, Torschok), im Rajon Torschok
 in der Oblast Wolgograd:
 Otradnoje (Wolgograd)
 in der Oblast Wologda:
 Otradnoje (Wologda), im Rajon Wologda
 Otradnoje (Wologda, Woschega), im Rajon Woschega
 in der Oblast Woronesch:
 Otradnoje (Woronesch, Butulinowka), im Rajon Butulinowka
 Otradnoje (Woronesch, Nowaja Usman), im Rajon Nowaja Usman

Siehe auch:
 Otradnaja (Begriffsklärungsseite)
 Otradny (Begriffsklärung)
 Widradne (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung